Kaiserwald steht für:

 Slavkovský les (deutsch Kaiserwald), Mittelgebirge in Tschechien
 Kaiserwald (Steiermark), Waldgebiet südwestlich von Graz

 Mežaparks, Stadtteil von Riga
 KZ Riga-Kaiserwald, Konzentrationslager in Riga

 SV Kaiserwald Riga, einen ehemaligen lettischen Sportverein
 Kaiserwald (Lwiw), Gebiet der westukrainischen Stadt Lemberg (Lwiw)